Бобрич () — река в Германии в федеральной земле Саксония, правый приток Фрайбергер-Мульде. Длина 38 км.

Течение 
Исток находится в восточной части Рудных гор в 5 км на юго-восток от Фрауэнштайна. Вдоль реки между общинами Хальсбрюке и Райнсберг проходит пеший маршрут, известный под названием Грабентур. Выше на скалах расположены справа замок , слева замок . Несколько севернее замка Биберштайн Бобрич впадает во Фрайбергер-Мульде.

Галерея 

Бассейн Мульде
Реки Саксонии